

Osoby noszące nazwisko Ponce de Leon 
 Juan Ponce de León (1460-1521) – hiszpański żeglarz, odkrywca i konkwistador
 Ernesto Zedillo Ponce de León (ur. 1951) – meksykański polityk, prezydent Meksyku w latach 1994-2000 
 Daniel Ponce de León (ur. 1980) – meksykański bokser

Inne 
 Ponce de Leon – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Holmes
 Ponce de Leon (ang. Ponce de Leon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone

Zobacz też

Przypisy